Батальон «Смерть» — подразделение, принимающее участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне повстанцев (ДНР). По утверждениям журналистов, укомплектовано чеченцами, прошедшими боевые действия на Северном Кавказе. Первые сведения об этом формировании относятся к ноябрю — декабрю 2014 года.

Состав и структура 
Подразделение состоит из чеченцев, имеющих, по их словам, боевой опыт от 10 до 20 лет и прошедших Первую и Вторую чеченские войны. По их собственному утверждению, некоторые из них ранее воевали против России, но впоследствии перешли на сторону России и были амнистированы. Согласно утверждению руководства батальона, подразделение насчитывает около 300 человек личного состава.

По утверждению бойцов батальона, они являются добровольцами, ранее служившими в российских вооружённых силах; в украинских СМИ их называют «Кадыровцами».

Как утверждают бойцы подразделения, оно входит в состав батальона «Оплот» и подчиняется непосредственно Денису Пушилину; функция подразделения — войсковая разведка. Базой батальона является бывший туристический лагерь в окрестностях Донецка.

12 апреля 2017 года появилось новое упоминание о бригаде в интервью с Кириллом «Север».

Участие в боевых действиях 
Впервые информация о батальоне «Смерть» появилась в украинских СМИ и сводках повстанцев в конце ноября — начале декабря 2014 года, тогда же была названа и основная задача подразделения — «поимка» чеченцев, воюющих на стороне украинского правительства. Согласно утверждениям бойцов батальона, подразделение принимало участие в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт. Согласно информации, озвученной британским корреспондентом Оливером Кэрроллом, около 50 человек из состава батальона охраняли руководителя ДНР Александра Захарченко.

4 апреля 2022 подтвердилась гибель в боях под Рубежным заместителя командира батальона «Смерть» — Руслана (Стингера) Азизова.

Международная реакция на деятельность 
По отношению к формированию — как к «вооружённой группировке сепаратистов, активно поддерживающей действия, подрывающие целостность, суверенитет и независимость Украины и направленные на дальнейшую дестабилизацию данного государства», — действуют санкции Европейского союза, Швейцарии, Норвегии и Канады.

См. также 
 Чеченские вооружённые формирования в российско-украинской войне
 Батальон Запад
 Батальон Юг
 ОМОН Ахмат-Грозный
 СОБР Ахмат
 Батальон Восток
 СпМП Север

Примечания

Ссылки 
 Чеченский батальон «Смерть»: «У Новороссии будет свой гимн»

2014 год в Чечне
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Вооружённые силы Донецкой Народной Республики
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину